Aichstetten steht für:
 Aichstetten, Gemeinde im Landkreis Ravensburg im Südosten Baden-Württembergs
 Aichstetten (Pfronstetten), Ortsteil der Gemeinde Pfronstetten

Aichstetten ist der Herkunftsname folgender Personen:
 Pfaff-Florian von Aichstetten (um 1490–nach 1525), deutscher Pfarrer, Anführer der Bauern im Bauernkrieg